(pluriel de , littéralement « chien silence») est un mot anglais pouvant désigner :
 HushPuppies, groupe français de garage rock
 Hush Puppies, marque de chaussures
 le basset hound, mascotte de la marque de chaussure
 Hushpuppy, petite boule ronde, savoureuse et frite, faite d'une pâte à base de farine de maïs.